Bžany (okres Stropkov), een gemeente in Slowakije
 Bžany (okres Teplice), een gemeente in Tsjechië